Municipio de Cash puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cash (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Cash (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.